Manuel Patricio Rodríguez García, een Spaanse zanger;
 Manuel Garcia (politicus), een Filipijns politicus;
 Manuel Garcia (wielrenner), een Frans wielrenner;
 Manuel García, een Spaanse voetballer.